Gripswald bezeichnet:
mit altem Namen die Stadt Greifswald
Haus Gripswald, ein Herrenhaus in Meerbusch